Praia da Baleia (Itapipoca) — praia no estado do Ceará
Praia da Baleia (São Sebastião) — praia no estado de São Paulo

Baleia